Сезон 1937—1938 у Національній лізі — 41-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Лугано.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Матч за право виступати в Національній лізі 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1938
Швейцарія
Швейцарія